Reisig ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Reisig (* 1963), deutscher Fußballfunktionär
 Karl Christian Reisig (1792–1829), deutscher Klassischer Philologe
 Marie Reisik (1887–1941), estnische Feministin
 Richard Reisig (1876–1941), deutscher Pädagoge
 Ruben Reisig (* 1996), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Wolfgang Reisig (* 1950), deutscher Informatiker und Hochschullehrer

Reisig steht für:
 Reisig, dünne Zweige
 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Praskačka

Siehe auch:
 Reißig
 Reissig
 Reisiger (Begriffsklärung)